

Toponymes

Arre, concejo de la commune d'Ezcabarte dans la communauté forale de Navarre.

Arre, commune française du Gard, traversée par la rivière sus-nommée.

Arre, commune italienne de la province de Padoue.

Hydronymes 

 LArre, une rivière se jetant dans l'Hérault.
 LArré est une rivière française qui coule dans le département de l'Oise (60). C'est un affluent de la rive gauche de Brêche, et donc un sous-affluent de la Seine par la Brêche et l'Oise.